

Antigo Egito 
 Seth (divindade) — irmão de Osíris
  — faraó da XVIII dinastia
  — faraó da XVIII dinastia

Outros usos 
 Sete (Bíblia) — terceiro filho de Adão e Eva
 Sete — algarismo ou número natural 7
 SETI — sigla de Search for Extraterrestrial Intelligence; organização que faz pesquisas em busca de vida extraterrestre
 Sethi — sobrenome hindu, sique ou muçulmano
 Seti (zona) — divisão administrativa do Nepal
 Set (comando) — comando presente em sistemas operacionais
 Set (revista) —  publicação brasileira extinta sobre cinema
 Cenário — também chamado "set de filmagem"

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de religião